De Europa Top-12 is een Europees tafeltennistoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Europese Tafeltennisunie (ETTU). Hierin nemen zowel de twaalf sterkste spelers als de twaalf sterkste speelsters van Europa het tegen elkaar op. Er werd voor de eerste maal gespeeld in Düsseldorf, Duitsland op 7 en 8 februari 2009.

Titelhouder bij de mannen was de Oostenrijker Werner Schlager en bij de vrouwen de Nederlandse Li Jiao. De Duitser Timo Boll won het toernooi voor de vierde maal. De Poolse Li Qian won bij de vrouwen.

Uitslagen mannen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Uitslagen vrouwen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Externe links 
  Uitslagen

Tafeltennis in 2009